USS Washington (BB-47), Amerikaans oorlogsschip, kiel gelegd in 1919
 USS Washington (1941) (BB-56), Amerikaans oorlogsschip